Президентские выборы в Камеруне состоялись 11 октября 1992 года. Это были первые президентские выборы с момента легализации многопартийной политики, а также первые выборы, на которых было представлено более одного кандидата. Действующий Поль Бийя победил с 39,98 % голосов. Явка избирателей составила 71,9 %.

История 
Президентские выборы 1992 года стали решающим моментом в истории Камеруна после обретения им независимости. Хотя ряд лидеров оппозиции-прежде всего лидер англоязычного Социал—демократического фронта Ни Джон Фру Нди — яростно выступал против президента Бийи и стремился свергнуть его между 1990 и 1992 годами, они в конечном итоге не смогли этого сделать. Хотя оппозиции удалось заставить Бийю принять многопартийную политику и оказать серьёзное давление на его режим, он, тем не менее, сохранил контроль над страной и столкнулся с разделенной оппозицией на выборах 1992 года. Неспособность оппозиции выдвинуть единого кандидата давала значительное преимущество Бийи, так как избирательное законодательство не предусматривало второго тура, и поэтому оппозиционные кандидаты не могли объединиться против Бийи в случае, если он не получит большинства.

Результаты 
Официальные результаты показали, что Бийя победил на выборах с 40 % голосов, в то время как Фру Нди следовал с 36 %. Результаты были осуждены оппозицией как мошеннические, и Фру Нди претендовал на победу, но его претензии оказались бесплодными.

Последствия 
После выборов оппозиция начала долгий и постепенный упадок сил, от которого она так и не оправилась, в то время как Бийя вновь начал консолидировать власть.

Примечания 

Президентские выборы в Камеруне
Выборы 1992 года
1992 год в Камеруне